Pollitzer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Pollitzer (1832–1900), ungarischer Violinist
 Alois Pollitzer (1872–1943), österreichischer Sänger, siehe Louis Treumann
 Franz Pollitzer (1885–1942), österreichisch-deutscher Physikochemiker
 Maria Pollitzer (1901–1967), deutsche Schriftstellerin, siehe Maria Langner
 Matthias Pollitzer (1786–1850), Weihbischof in der Erzdiözese Wien
 Raoul Richard Karl Pollitzer (1919–1974), österreichischer Schauspieler, siehe Raoul Retzer

Siehe auch:
 Politzer
 Pulitzer (Begriffsklärung)
 Pollitz (Begriffsklärung)